Berden ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Berden (* 1975), belgischer Radrennfahrer
 Gregor Berden (* um 1951), slowenischer Badmintonspieler
 Tommy Berden (* 1979), niederländischer Squashspieler

Sowie von:
 Berden (Essex), Ort in Essex, 10 km nördlich Bishop’s Stortford

Siehe auch:
 Berten